

Катайськ — місто, районний центр, Курганська область
 Катайськ — присілок, Сладковський район, Тюменська область